Paoli är ett italienskt efternamn, som burits av bland andra:

 Cesare Paoli
 Gino Paoli
 Pasquale Paoli

Se även 
 Betty Paoli– pseudonym för Barbara Elisabeth Glüc

Italienska efternamn